Labougle ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Labougle (* 1888; † 1972?), argentinischer Ökonom
 Eduardo Labougle Carranza (1883–1965), argentinischer Botschafter und Schriftsteller
 Raúl de Labougle Carranza (1896–1986), argentinischer Historiker und Botschafter
 Ricardo Gastón del Carmen Labougle Carranza (1894–1981), argentinischer Botschafter